Carballeda de Avia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Carballeda de Avia (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Ourense, 
 Carballeda de Avia (kommun), Galicien, Provincia de Ourense, 

Robotskapade Spanienförgreningar